

Норкино — присілок, Балтачевський район, Башкортостан
 Норкино — присілок, Калтасинський район, Башкортостан